Krozilo  est un navigateur web virtuel, qui combine les caractéristiques d'un navigateur web et d'une AJAX page d'accueil personnalisée similaire à , iGoogle, , Netvibes et Windows Live. Krozilo utilise les technologies AJAX et DHTML pour réaliser l'Interface utilisateur dynamique ou active. Il ne nécessite pas l'installation et il agrège le contenu web en provenance d'autres sites et des collections du contenu web selon les intérêts des utilisateurs.

L'interface de Krozilo est organisée en onglets verticaux et horizontaux. Des onglets verticaux contiennent des modules choisis par l'utilisateur, et des onglets horizontaux élargent l'environnement de travail. Les modules de Krozilo comprennent la navigation web, le métamoteur de recherche, des lecteurs de flux d'informations au format RSS et multi-RSS, le client de courrier électronique pour POP3 et IMAP4 intégré avec le carnet d'adresses, les prévisions météo du site  www.weather.com, le calendrier, les signets, les notes, l'assistant électronique, la liste des choses à faire, les taux de change, le stockage de fichiers en ligne, etc. L'environnement de Krozilo peut être personnalisé par l'utilisation de nombreux centres d'intérêt, la coloration des gadgets, l'addition des onglets et des modules spécifiques. L'utilisateur peut aussi réorganiser sa page en déplaçant, supprimant ou ajoutant des modules.

Krozilo est actuellement compatible avec Firefox (Windows, Mac, Linux) et Internet Explorer (Windows). Puisque son interface fait usage du JavaScript langage de programmation de type script du côté client, les utilisateurs qui exploitent leurs navigateurs sans Javascript ne seront pas en mesure d'utiliser Krozilo.

Krozilo est actuellement disponible en anglais, français, espagnol, allemand, italien et en russe. Le service est gratuit.

Histoire

 Le  la première version du Krozilo (en version bêta) a été lancée.
 Le  la version multilingue (en version bêta) a été lancée.
 Le  la version 2.0 (Release Candidate) a été lancée.
 Le  la version 2.0 du Krozilo a été lancée.

Le site est géré par Krozilo Limited basée à Chypre. La société est financée par des fonds privés.

Notes et références

Voir aussi 
 iGoogle
 Live.com
 Yahoo!
 Netvibes
 
 Web 2.0
 Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)
 RSS

Liens externes 
Page d'accueil de Krozilo

Agrégateur
Logiciel de courrier électronique
Moteur de recherche (service)
Services web
Page d'accueil personnalisable
Technologie web
Webmail
World Wide Web
Site web russe